Ардалио́н Васи́льевич Попо́в ( — ?) — русский , , .

Биография 
Сын священника из Спасо-Подчуршина Слободского уезда Вятской губернии, учился в Вятском духовном училище.

В 1901 году закончил Казанскую духовную академию с присвоением степени кандидата богословия «с правом преподавания в семинарии и с правом получения степени магистра без нового устного испытания».

Сочинения 
Главный труд — магистерская диссертация, выполненная под руководством И. С. Бердникова:
 «Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву»  (Казань: Типо-литография Императорского университета. — 1904. — 531 с.

Защита диссертации прошла 10 января 1905 года, когда Совет Казанской духовной академии присудил А. В. Попову степень магистра богословия. В степени Попов был утвержден Св. Синодом 5 апреля 1905 года.

Работа Попова была издана как отдельная монография и является важным источником по русскому дореволюционному уголовному и каноническому праву. На монографию продолжают ссылаться современные историки.

Ссылки 

Ссылки из современных трудов

Литература 
 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Магистры богословия
Выпускники Казанской духовной академии
Выпускники Вятского духовного училища